

Niemcy 
 Heideland – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Heideland – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Zobacz też 
 Heideland-Elstertal